UNO може означати:

 UNO (Universal Network Objects) — модель взаємодії компонентів у Openoffice.org
 UNO (United Nations Organization) — Організація Об'єднаних Націй
 UNO (University of Nebraska at Omaha) — американський університет
 UNO (University of New Orleans) — інший американський університет
 «UNO» — пісня російської панк-рейв-групи Little Big

Uno може означати:

 Uno — карткова гра
 Uno (Уннілоктій) — застаріла назва хімічного елемента хассія (Hs)
 Rai Uno — італійський телеканал
 Fiat Uno — італійський автомобіль
 «Uno» — пілотний епізод серіалу «Краще телефонуйте Солу»
 «Uno» — норвезький фільм Аксель Хенні 2004 року
 «Uno» — сингл британської альтернативної рок-групи Muse з їх дебютного альбому Showbiz
 «¡Uno!» — музичний альбом гурту Green Day

Див. також 

Уно — значення